Cave (parte subterrânea de uma casa)

Cave Automatic Virtual Environment
Estádio Antônio Otoni Filho
Cave (canção)

Localidades

Cave (Missouri)

Cave (Roma)

Caves

Desambiguações de topônimos

hu:Peștera (egyértelműsítő lap)
ro:Peștera (dezambiguizare)